Rambourgt est un patronyme porté notamment par :

 Amant de Rambourgt (1819-1868), homme politique français ;
 Eugène Rambourgt (1844-1914), homme politique français ;
 Gabriel Pierre Patrice Rambourgt (1773-1848), général français.

Homonymie de patronyme